Karl Ehret ist der Name folgender Personen:

* Karl Ehret (Politiker), deutscher Politiker, MdL Sachsen 
 Karl Ehret (Ringer) (1911–1991), deutscher Ringer